New Rose peut faire référence à :
New Rose, un disque 45 tours de The Damned, sorti en 1976 ;
New Rose, un ancien disquaire et label du Quartier latin tirant son nom de la chanson susmentionnée.